Giuseppe Colombo peut désigner :
 Giuseppe Colombo (1836-1921), homme politique italien ;
 Giuseppe Colombo, dit Bepi (1920-1984), scientifique, mathématicien, astronome, ingénieur italien.

Voir aussi 
 (10387) Bepicolombo, astéroïde nommé en l'honneur du mathématicien Giuseppe Colombo
 BepiColombo, mission spatiale à destination de Mercure également nommée d'après Giuseppe Colombo